Arenas ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Arenas (* 1996), spanischer Motorradrennfahrer

 Antonio Arenas (1808–1891), peruanischer Präsident
 David Arenas (* 1991), kolumbianischer Schachspieler
 Eric Arenas (* 1971), peruanischer Kanute
 Frumencio Escudero Arenas (* 1947), römisch-katholischer Bischof
 Gilbert Arenas (* 1982), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jacobo Arenas (1924–1990), kolumbianischer Politiker
 Joaquim Arenas i Sampera (* 1938), katalanischer Pädagoge und Hochschulrektor
 José Octavio Ruiz Arenas (* 1944), kolumbianischer Geistlicher, Kurienerzbischof
 Josep Miquel Arenas Beltrán (* 1993), spanischer Rapper, besser bekannt als Valtònyc
 Juan José Arenas (1940–2017), spanischer Bauingenieur
 Julio Arenas (* 1993), spanischer Leichtathlet
 Luis Arenas, kolumbianischer Politiker und Senator
 Miguel Ángel Soto Arenas (1963–2009), mexikanischer Botaniker
 Rachel Arenas (* 1971), philippinische Politikerin und Unternehmer
 Reinaldo Arenas (1943–1990), kubanischer Schriftsteller
 Reynaldo Arenas (* 1944), peruanischer Schauspieler
 Rocio Ortega Arenas, deutsche Fernsehdarstellerin
 Rodrigo Arenas Betancur (1919–1995), kolumbianischer Bildhauer
 Sandra Arenas (* 1993), kolumbianische Leichtathletin
 Vanesa Arenas (* 1978), spanische Judoka
 Zulema Arenas (* 1995), peruanische Hindernisläuferin

Orte in Puerto Rico:
 Arenas (Guánica, Puerto Rico)
 Arenas (Loíza, Puerto Rico)

in den Vereinigten Staaten:
 Arenas Valley, im Grant County, New Mexico

in Spanien:
 Arenas (Málaga), Gemeinde in der Provinz Málaga in der Autonomen Region Andalusien

Siehe auch:
 Arena (Begriffsklärung)